Масловаре —  населённый пункт (село) в общине Котор-Варош Республики Сербской в Боснии и Герцеговине
 Масловаре —  населённый пункт (село) в общине Нови-Град Республики Сербской в Боснии и Герцеговине